Victorian Premier League – campionato australiano di calcio, dello stato del Victoria
 Visual Programming Language – linguaggio di programmazione visuale
 Nucleo VPL (Ventrale Postero-Laterale) – formazione nucleare laterale del Talamo